Казнёв, Казенёв () — французские фамилия и топоним:

Фамилия 
 Казнёв, Бернар (род. 1963) — французский политик, премьер-министр Франции в 2016—2017 годах.
 Казенёв, Жан (1915—2005) — французский этнолог и социолог.
 Казнёв, Пьер де (1591—1652) — французский историк, юрист и лексикограф.

Топоним 
 Казнёв — коммуна в департаменте Воклюз.
 Казнёв — коммуна в департаменте Жер.
 Казнёв-Монто — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна.
 Шато де Казнёв — замок в департаменте Жиронда, Новая Аквитания.